Дечја песма Евровизије 2016. је било 14. по реду такмичење Дечје песме Евровизије. Само такмичење је одржано 20. новембра 2016. године, у згради Медитеранског конференцијског центра у Валети, главном граду Малте. Ово је био други пут да се такмичење организује на Малти. Први пут Дечју песму Евровизије на Малту довела је Гаја Кауки, остваривши победу на овом такмичењу 2013. године у Украјини. Године 2014, Малта је први пут била домаћин овог такмичења. Само две године касније, 2015, Дестини Чукуњере, остварила је другу победу за ову земљу. Дестини је у Бугарској тријумфовала песмом "Не моју душу" и самом победом омогућила да ова мала земља поново постане организатор овог великог такмичења. Водитељи шоуа ће бити Бен Камил и Валери Вела. На такмичењу су учествовале укупно 17 земаља другу годину заредом, а као земље повратнице учешће су узеле Израел, Кипар и Пољска, док су се Сан Марино, Словенија и Црна Гора повукли са такмичења због финансијских разлога, те промене формата такмичења. Дебитаната 2016. године на Дечјој песми Евровизији није било што се десило по први пут после 2011. године.

Маријам Мамадашвили је са песмом „Mzeo” (срп. Сунце) остварила трећу победу за Грузију. Грузија је тако постала земља са највише победа на Дечјој песми Евровизије.

Локација 
За више информација о граду одржавања, погледајте чланак Валета.

Сам ЕБУ је на конференцији за новинаре на дан одржавања претходне Дечје песме Евровизије изјавио да је потрага за домаћином четрнаестог издања овог такмичења већ почела. 13. априла 2016, ЕБУ је потврдио да ће Малта бити домаћин овог такмичења. Ово ће бити други пут да ће Малта бити домаћин такмичења, пошто је претходно била домаћин у 2014. години.

Такмичење 2016. године биће одржано у згради Медитеранског конференцијског центра, која је смештена у Валети, главном граду Малте. Сама грађевина датира из 16. века када је коришћена као болница. Зграда је капацитета 1500 седишта.

Формат

Извршни супервизор 
Извршни супервизор овог такмичења биће Јон Ола Санд. Извршни супервизор претходна три издања био је Владислав Јаковљев који је у децембру отпуштен из ЕБУ-а, без икаквих јасних разлога за то. На место Владислава Јаковљева постављен је Јон Ола Санд, извршни супервизор Песме Евровизије од 2011. године.

Гласање 
Током конференције за штампу одржане у Стокхолму, главном граду Шведске, напоменуто је да ће неколико промена бити уведено у формату гласања. За разлику од претходних година, кад је 50% гласао жири и 50% публика, од 2016. узеће се у обзир само гласови стручног жирија. То доводи до окончања коришћења гласања публике по први пут. Гласови дечјег жирија и стручног жирија биће сабрани и коначни резултати биће објављени од стране објављивача гласова, а затим ће три специјална члана специјалног жирија саопштити своје гласове.

Земље учеснице 
28. септембра 2016. објављено је да ће 17 земаља учествовати и то другу годину заредом. Повратници на такмичењу ће бити Израел, који се враћа након трогодишње паузе, Кипар, који се враћа након одсуства 2015. године, као и Пољска која ће први пут учествовати после 2004. године. Од такмичења су одустали Сан Марино, Словенија и Црна Гора после три односно два узастопна учешћа од свог дебита.

Финале

Гласање 

Специјални чланови жирија су:
 1 -  Кристер Бјоркман
 2 -  Мадс Гримштад
 3 -  Џедвард

Остале земље 
Земље које су одбиле да учествују:
  Азербејџан
  Белгија
  Грчка
  Данска
  Летонија
  Литванија
  Молдавија
  Норвешка
  Португал
  Румунија
  Сан Марино - 14. јула, санмаринска телевизија је потврдила да неће учествовати на такмичењу 2016. године.
  Словенија - Словеначка телевизија је објавила повлачење са такмичења због промене формата такмичења.
  Уједињено Краљевство
  Француска
  Хрватска
  Црна Гора - 29. августа, црногорска телевизија је потврдила да неће учествовати на такмичењу 2016. године.
  Швајцарска
  Шведска
  Шпанија

Коментатори и презентери гласова 

  - Андри Џаху (TVSH)
  - без коментатора (SBS One)
  - Јулија Перцова (Belarus 1) и (Belarus 24)
  - Елена Росберги Георги Кушвалијев (BNT 1), (BNT HD) и (BNT World)
  - Деметре Ергемлиџе (GPB 1TV)
  - без коментатора (Channel 1)
  - Еоган Мекдермот (TG4)
  - Симон Лијои и Лаура Карузино Вињера (RAI Gulp)
  - Авет Барсегјан (Armenia 1)
  - Киријакос Пастидес (CyBC 2)
  - Ели Танасковска (MRT 1)
  - без коментатора (TVM1)
  - Артур Орзеч (TVP1 и TV Polonia)
  - Олга Шелест (Карусел)
  - Силвана Грујић (RTS 2)
  - Тимур Мирошниченко (Першиј националниј)
  - Јан Смит (NPO Zapp)

Презентери гласова 

  - Андреа Леди
  - Мика (Представник Јерменије 2015)
  - Јуна Диздари
  - Михаил Смирнов (Представник Русије 2015)
  - Гаја Кауки (Победница Дечје песме Евровизије 2013.)
  - Милен Павлов
  - Антонија Димитријевска
  - Николета Влодарчик
  - Руслан Асланов (Представник Белорусије 2015)
  - Ана Тринчер (Представница Украјине 2015)
  - Џејд Сћиклуна
  - Томислав Радојевић
  - Итај Лимор
  - Себастијан Хил
  - Анелоес
  - Лукас Деметрију
  - Елене Стуруа

Референце

Спољашње везе 

 Званична презентација 

2016 Дечја песма Евровизије
Музички фестивали 2016.